Astarabad, nom anterior de Gorgan (ciutat)
 Província d'Astarabad, província de Pèrsia sota els qajars
 Badia d'Astarabad, important badia de la mar Càspia